Niemcy:
 Templin – dzielnica Poczdamu
 Templin – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Templin – dawny powiat

Osoby:
 Jean Templin – francuski piłkarz
 Lutz Templin – niemiecki saksofonista

Zobacz też:
 Tamplin